Antonio Margheriti – regista italiano, noto con lo pseudonimo di Anthony M. Dawson
 Edoardo Margheriti – regista e produttore cinematografico italiano
 Gian Luca Margheriti – scrittore e fotografo italiano
 Riccardo Margheriti – politico italiano